Соревнования по современному пятиборью среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 20 августа. Приняли участие 36 спортсменов из 25 стран.

Победителем игр стал российский спортсмен Александр Лесун.

Медалисты

Соревнование

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года